Robin Hood – Draka w Sherwood (ang. Robin Hood: Mischief in Sherwood, od 2014) – francusko-niemiecko-włoski serial animowany wyprodukowany przez Method Animation i DQ Entertainment Ltd oraz wykonany w technice trójwymiarowej CGI.

Premiera serialu miała miejsce w 20 kwietnia 2014 roku na włoskim kanale DeAKids, a kilka miesiące później po premierze włoski serial pojawił się 23 marca 2015 na niemieckim kanale KiKA. W Polsce serial zadebiutował 27 kwietnia 2015 w Boomerangu.

Fabuła 
Serial opisuje perypetie pełnego energii i odznaczającemu się niezwykłą odwagą dziesięcioletniego łucznika – Robin Hooda, który wyrusza na niesamowitą podróż do lasu Sherwood, aby przybyć na ratunek. Razem ze swoimi przyjaciółmi: znającą wszystkie zakamarki zamku Lady Marion, uroczym Małym Johnem, naburmuszonym Tuckiem oraz kuzynką Scarlett codziennie przeżywają niesamowite przygody.

Obsada 
 Tom Wayland – Robin Hood
 Eli James – Tuck
 Sarah Natochenny – Lady Marion
 Jake Paque – Mały John
 Eileen Stevens – Scarlett

Wersja polska 
Wersja polska: Master Film
Reżyseria:
 Elżbieta Mikuś (odc. 1-20, 22-27, 29-32, 34),
 Andrzej Chudy (odc. 35-37, 50)
Tłumaczenie:
 Hanna Osuch (odc. 1, 3, 5, 7, 9-10, 13-14, 19-20, 22-23, 29-31),
 Anna Hausner (odc. 2, 6, 11-12, 24-25, 34),
 Agnieszka Farkowska (odc. 4, 8, 15-16, 26-27, 32),
 Kaja Sikorska (odc. 17-18)
Dialogi:
 Hanna Osuch (odc. 1, 5, 10, 19-20, 29),
 Anna Hausner (odc. 2, 6, 11-12, 24-25, 34-36),
 Elżbieta Kowalska (odc. 3, 7, 9, 13-14, 22-23, 30-31, 37, 50),
 Agnieszka Farkowska (odc. 4, 8, 15-16, 26-27, 32)
 Kaja Sikorska (odc. 17-18)
Dźwięk:
 Elżbieta Mikuś (odc. 1-20, 22-27, 29-32, 34),
 Krzysztof Podolski (odc. 35-37, 50)
Montaż:
 Jan Graboś (odc. 1-20, 22-27, 29-32, 34),
 Krzysztof Podolski (odc. 35-37, 50)
Kierownictwo produkcji:
 Agnieszka Kołodziejczyk (odc. 1-20, 22-27, 29-32, 34),
 Katarzyna Fijałkowska (odc. 35-37, 50)
Wystąpili:
 Bartosz Wesołowski – Robin Hood
 Łukasz Talik – Mały John
 Artur Pontek – Tuck
 Marta Dylewska – Marion
 Grzegorz Pawlak – Szeryf
 Maria Pawłowska – Scarlett
 Karol Wróblewski
 Jakub Szydłowski
 Grzegorz Kwiecień – Henryk (odc. 27)
 Bożena Furczyk –
 pani Rochezja,
 Delfina (odc. 37)
 Rafał Fudalej – Książę John
 Marek Kaliszuk – Szarlatan (odc. 4)
 Wojciech Żołądkowicz – Rolf
 Mateusz Lewandowski – Ralf
 Kinga Tabor
 Karol Pocheć – hipnotyzer (odc. 3)
 Krzysztof Strużycki –
 Trevor (odc. 18-19),
 drwal (odc. 39-40),
 tata Lubina (odc. 44-45)
 Waldemar Barwiński – lalkarz Manolo (odc. 7, 29)
 Wojciech Chorąży – Hektor (odc. 28)
 Mirosław Wieprzewski – młynarz (odc. 3, 27, 31-32)
 Artur Janusiak – Derke
 Jolanta Wołłejko – Ernaldina (odc. 8, 14, 25)
 Agnieszka Kunikowska – Lady Soból (odc. 9)
 Karol Osentowski – Lubin (odc. 10, 40-41, 43-45, 51-52)
 Piotr Bajtlik – Harry Hiena (odc. 11)
 Józef Pawłowski – Taramis (odc. 12)
 Anna Wodzyńska – Matylda (odc. 4, 13, 18, 47, 49)
 Aleksandra Radwan – Julia (odc. 15)
 Klaudiusz Kaufmann – Romuald (odc. 16)
W pozostałych rolach:
 Otar Saralidze – jeden ze strażników
 Krzysztof Zakrzewski –
 McFerway (odc. 35),
 Lord Harold (odc. 50)
 Krzysztof Szczerbiński – jeden ze strażników
 Tomasz Jarosz – jeden ze strażników
 Maksymilian Michasiów – Clarence (odc. 39)
 Janusz Kruciński – Walter (odc. 47)
 Andrzej Chudy – Derke (odc. 52)

Lektor:
 Paweł Bukrewicz (odc. 1-26),
 Jacek Kopczyński (odc. 27-52)

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Filmy o Robin Hoodzie
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2014